Dywizjony artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego noszące numer 11:

 11 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1937-1939) 
 11 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)

Zobacz też
 11 Dywizjon Artylerii